Chidlow kan syfta på följande:

 Chidlow, Western Australia, ort i Australien
 Chidlow, Cheshire, civil parish i England, Storbritannien